Говард Чарльз (,  6 лютого 1983, Лондон) — британський актор театру, кіно та телебачення. Найбілш відомий своєю роллю в телесеріалі «Мушкетери» (2014—2016), де зіграв Портоса.

Примітки

Посилання 
 

Народились 1983
Англійські актори